Evermore - banda neozelandesa de rock alternativo
 Evermore (álbum) - álbum da banda gospel australiana Planetshakers
 Evermore (álbum de Taylor Swift)
 Evermore (livro) - primeiro livro da série The Immortals (Os Imortais), da autora americana Alyson Noël 

Desambiguação